Perkins Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Perkins Township (Maine)
 Perkins Township (Ohio)
 Perkins Township (Oklahoma)